Isla Santa Catalina bezeichnet:

 Isla Santa Catalina (Mexiko), Insel im Golf von Kalifornien
 Isla de Santa Catalina, Insel vor der spanischen Stadt Ceuta
 Santa Catalina Island, Insel der kalifornischen Kanalinseln
 Santa Catalina (San Andrés und Providencia), Insel von San Andrés y Providencia (Kolumbien)

siehe auch: Santa Catarina (Insel)